Lane é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Lane (Kansas)
 Condado de Lane (Oregon)

Desambiguações de topônimos